Nieuw-Amsterdam eller Nya Amsterdam (engelska: New Amsterdam) var det nederländska nybygge som anlades som del av den Nederländska koloniseringen av Amerika i början av 1600-talet. Nieuw-Amsterdam grundlades på den södra delen av Manhattan och var Nya Nederländernas huvudstad. Efter att brittiska styrkor tagit kontrollen över Manhattan och resten av de nederländska kolonierna 1667 döptes staden om till New York till hertigen av Yorks (senare Jakob II av England) ära.

Externa länkar

 The New Amsterdam Trail, a downloadable audio walking tour of Lower Manhattan
 Nieuw Amsterdam to New York, an audio history from the National Parks of New York Harbor Conservancy
 New Amsterdam from the New Netherland Project
 From Van der Donck to Visscher: a 1648 view of New Amsterdam, discovered in Vienna in 1991
 Background on the Native Americans of the area

Orter grundade 1620
Manhattan
Tidigare nederländska besittningar